Trebel bezeichnet:
 Trebel, Fluss in Mecklenburg-Vorpommern
 Kronhorster Trebel, ein Quellfluss der Trebel
 Poggendorfer Trebel, ein Quellfluss der Trebel
 Trebelsee, einen See der Havel

Trebel oder Třebel ist der Name folgender Orte:
 Trebel (Wendland), Gemeinde im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen
 Třebel, Ortsteil von Černošín in Tschechien

Trebel als Familienname:

 Adrien Trebel (* 1991), französischer Fußballspieler